Arondismentul Ajaccio (în ) este un arondisment din departamentul Corse-du-Sud, regiunea Corsica, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Ajaccio-1
 Cantonul Ajaccio-2
 Cantonul Ajaccio-3
 Cantonul Ajaccio-4
 Cantonul Ajaccio-5
 Cantonul Ajaccio-6
 Cantonul Ajaccio-7
 Cantonul Bastelica
 Cantonul Celavo-Mezzana
 Cantonul Cruzini-Cinarca
 Cantonul Les Deux-Sevi
 Cantonul Les Deux-Sorru
 Cantonul Santa-Maria-Siché
 Cantonul Zicavo

Comune 

Ajaccio